Der Begriff Azine bezeichnet zwei verschiedene organische Stoffgruppen:

 Azine (Hydrazin) sind Kondensationsprodukte aus Hydrazin mit Carbonylverbindungen
 Azine (Heterocyclen) ist der Oberbegriff für sechsgliedrige, heterocyclische Verbindungen mit ein bis vier Stickstoffatomen im Ring